Kamienica Mikulskiego w Warszawie (ul. Bielańska)
 Kamienica Mikulskiego w Warszawie (ul. Nowy Świat 53)
 Kamienica Mikulskiego w Warszawie (ul. Nowy Świat 55)